Ukon puede referirse a:
 Ukon, una poetisa japonesa que vivió en la era Heian; 
 Takayama Ukon, un daimyō cristiano de la era Sengoku; o
 Ukon, un personaje del manga y anime Naruto.